Байрак Віталій — релігійний діяч, ієромонах-василіянин.
 Байрак Григорій — вчитель, громадський діяч.
 Байрак Іван — громадський діяч.
 д-р Байрок (Байрак) Любослав-Антін Антонович — український геолог в діаспорі.
 Байрак Михайло — громадський діяч, меценат.
 Байрак Павло — громадський діяч.
 Байрак Олена Миколаївна — український біолог.
 Байрак Оксана Іванівна — український кінорежисер.
 «Байрак» — одне з псевдо  сотника УПА, командира ТВ-23 «Магура», крайового провідника ОУН «Карпати» Ярослава Косарчина.